Philipp von Baden ist der Name folgender Personen:

 Philipp I. (Baden) (1479–1533), Markgraf von Baden
 Philipp II. (Baden-Baden) (1559–1588), Markgraf von Baden-Baden
 Philipp III. (Baden-Rodemachern) (1567–1620), Markgraf von Baden-Rodemachern
 Philipp Siegmund von Baden-Baden (1627–1647), Prinz von Baden und Malteser

Siehe auch:
 Philipp (Hachberg-Sausenberg) (1454–1503), Markgraf von Hachberg-Sausenberg